Дираша, также гидоле, дирайта, гардулла, дирашитата, дирайтата, — кушитский язык, распространённый в районе реки Омо в Эфиопии.

Название 
В справочнике Ethnologue язык называется дираша, а названия гидоле, дирайта и гардулла выделяются как синонимы названия. Однако согласно исследователю Тесфайе Абире Вондвосену, дираша это название народности, использующей язык, а сам язык называется дирашитата, дирайта или дирайтата.

Современное положение

Ареал и численность 
По переписи населения 2007 года, на языке говорили 65 000 человек. Распространён близ города Гидоле на холмах к западу от озера Чамо в Области Народностей Южной Эфиопии.

Письменность 
Алфавит на латинской графической основе: A a, Bh bh, Ch ch, Ch' ch', Dh dh, E e, F f, Gn gn, H h, I i, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, Sh sh, T t, Th th, U u, W w, Y y, Ɔ ɔ.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные звуки 
В дираша различаются два тона и шесть гласных звуков. При произношении гласных важна долгота.

Согласные звуки 
Согласные звуки языка дираша:

Звуки  и  вместе образуют .

Тоны 
В дираша различаются два тона: низкий и высокий.

Примечания

Литература